Deux sous-marins de la Royal Australian Navy (RAN) ont été nommés HMAS Oxley, en hommage à l’explorateur John Oxley.

 HMAS Oxley, un sous-marin de classe Odin lancé en 1926 et transféré à la Royal Navy en 1931.
 , un sous-marin de classe Oberon lancé en 1965, retiré du service en 1992, et démantelé pour la ferraille.

Notes et références 

Oxley